Рессета — топоним в России.

 Рессета — деревня в Хвастовичском районе Калужской области.
 Рессета — река в Брянской и Калужской областях, приток Жиздры.